Der Begriff Dreieckspannung steht im Bereich der Elektrotechnik für
 eine periodische Spannung mit zeitlich dreieckförmigen Verlauf, siehe Dreieckschwingung;
 die Spannung zwischen zwei Außenleitern eines Dreiphasensystems, siehe Verkettungsfaktor#Dreieckspannung.